Schrank steht für:
 Schrank, Möbelstück 
 Schränkung (Säge), Ausbiegung der Zähne an der Säge nach rechts und links
 Seitlicher Abstand der Tritte des rechten Laufpaares vom linken in der Schrittfährte (Jägersprache), siehe Schränken

geographische Objekte:
 Schrank (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Schrank ist der Familienname folgender Personen:
 Benita Schrank (* 1971), deutsche Rechtsanwältin und Schauspielerin, siehe Benita Brückner
 Franz Schrank, österreichischer Jurist und Rektor
 Franz de Paula von Schrank (1747–1835), Botaniker, Insektenforscher und Mitglied der Jesuiten
 Gustav Schrank (* 1942), Oberbürgermeister von Hockenheim
 Johann Ferdinand Schrank (1830–1881), österreichischer liberaler Politiker
 John F. Schrank (1876–1943), Attentäter auf den US-amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt
 Josef Schrank (1838–1907), österreichischer Mediziner
 Ludwig Schrank (1828–1905), österreichischer Fotograf, Fachschriftsteller, Komponist (Pseudonym Louis Mannsfeld)
 Max-Günther Schrank (1898–1960), deutscher General der Deutschen Wehrmacht
 Stefanie Schrank (* 1980), deutsche Musikerin und bildende Künstlerin

Siehe auch: